Polskie pułki piechoty:
 75 Pułk Piechoty (II RP)
 75 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Amerykańskie pułki piechoty:
 75 Pułk US Army Rangers

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 75 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1860-1918) – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 75

Niemieckie pułki piechoty:
 75 Bremeński Pułk Piechoty (1 Hanzeatycki) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Bremie i Stade; sformowany 27 września 1866; przydział w 1914: IX Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 75 Sewastopolski Pułk Piechoty – pułk piechoty Armii Imperium Rosyjskiego